L'esiliato (The Come-Back) – film del 1916 diretto da Fred J. Balshofer
L'esiliato (Fredløs) – film del 1935 diretto da George Schnéevoigt